Fuhlsbüttel eller Hamburg-Fuhlsbüttel kan syfta på:

 Hamburg-Fuhlsbüttel – tidigare namn på Hamburgs flygplats
 Fuhlsbüttel (stadsdel) – en stadsdel inom stadsdelsområdet Hamburg-Nord i Hamburg
 Fuhlsbüttel (koncentrationsläger) – ett nazistiskt koncentrationsläger som existerade från 1933 till 1945